

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы города Рио-де-Жанейро с высотой от 120 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

Ссылки 
 
 
 

Рио-де-Жанейро
 
Здания